Гарванът може да се отнася за:
 Гарванът, стихотворение на Едгар Алън По;
 Гарванът, филм от 1963 година;
 Гарванът, филм от 1994 година;
 Гарванът, филм от 2012 година.
 Гарванът, сериал от 2019 година.